Степівська сільська рада — Київська область, Тетіївський район
 Степівська сільська рада — Луганська область, Слов'яносербський район
 Степівська сільська рада — Миколаївська область, Миколаївський район
 Степівська сільська рада — Черкаська область, Монастирищенський район
 Степівська сільська рада — Черкаська область, Чорнобаївський район